Список видів роду фізаліс:

Список, який містить 124 визнані види роду фізаліс (Physalis) з родини пасльонових (Solanaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

X

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Physalis на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Physalis на сайті «International Plant Names Index» 
 Physalis на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Physalis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Physalis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Фізаліс
Фізаліс